Rio de Moinhos (Abrantes), een plaats in de Portugese gemeente Abrantes
 Rio de Moinhos (Aljustrel), een plaats in de Portugese gemeente Aljustrel
 Rio de Moinhos (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Rio de Moinhos (Borba), een plaats in de Portugese gemeente Borba
 Rio de Moinhos (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Rio de Moinhos (Sátão), een plaats in de Portugese gemeente Sátão